Heringia:
 Heringia (насекомое) — род двукрылых насекомых из семейства журчалок
 Heringia (гриб) — род грибов из семейства Caulacanthaceae